Рикардо Бермудес Гарсия (; 19 ноября 1975, Сан-Паулу), более известный под именами Рикардо и Рикардиньо () — бразильский волейболист, связующий национальной сборной (в 1997—2007 и 2012 годах), чемпион Игр XXVIII Олимпиады в Афинах, двукратный чемпион мира.

Биография 
Рикардо Гарсия родился 19 ноября 1975 года в Сан-Паулу. В 9-летнем возрасте перенёс операцию на левой ноге по удалению доброкачественной опухоли бедренной кости, но начал заниматься волейболом благодаря своему брату, игравшему в клубе «Банеспа» и попросившему тренера разрешить Рикардиньо приходить на тренировки.

В 1993 году Рикардиньо подписал первый контракт с клубом «Кокамар» из Маринги. В 1994—1995 годах он выступал за молодёжную сборную Бразилии, в её составе выиграл континентальное первенство и чемпионат мира в Малайзии, на котором был признан лучшим связующим.

В 1997 году Рикардиньо дебютировал в национальной сборной страны на турнире Мировой лиги. В 2002 году выиграл первый в своей карьере чемпионат мира, а в следующем сезоне заменил в основном составе команды многоопытного связующего Маурисио Лиму и на протяжении пяти лет являлся главным организатором скоростной игры бразильцев, позволившей им выиграть множество титулов. В августе 2004 года Рикардиньо завоевал золотую медаль на Олимпийских играх в Афинах. После Олимпиады начал выступления в чемпионате Италии, в общей сложности провёл на Апеннинах шесть сезонов.

В 2005 году Рикардиньо стал капитаном сборной Бразилии, в 2006-м вновь выиграл чемпионат мира. В июле 2007 года в шестой раз за карьеру стал победителем Мировой лиги и от организаторов «Финала шести» в Катовицах получил награду самому ценному игроку турнира. Однако спустя неделю бразильская сборная стартовала на Панамериканских играх без своего прежнего капитана. Главный тренер южноамериканцев Бернардиньо в качестве причины отчисления спортсмена называл опоздание на тренировочный сбор, но в то же время имелись сообщения о конфликте, который обострился после попытки Рикардиньо склонить команду к решению делиться деньгами, выплачиваемыми на международных турнирах лучшим игрокам в отдельных номинациях, только с партнёрами по команде, но не с тренерским штабом. Об обстоятельствах своего изгнания из сборной Рикардиньо в августе 2007 года рассказал в автобиографической книге Levantando a Vida.

Весной 2010 года Рикардиньо попал в расширенный состав сборной, но не был включён в заявку из 19 игроков на Мировую лигу. Его возвращение в команду состоялось только в 2012 году. Рикардиньо принял участие в розыгрыше Мировой лиги и Олимпийских играх в Лондоне, появляясь на площадке в рамках двойной замены. Финальный матч Олимпиады, в котором бразильцы проиграли сборной России, стал для него последним в национальной команде.

В 2013 году Рикардиньо вернулся в Марингу, где 20 лет назад начиналась его профессиональная карьера и, оставаясь действующим волейболистом, занял должность президента во вновь созданной команде, после долгого перерыва взявшей старт в бразильской Суперлиге.

Достижения

В клубной карьере 
 Чемпион Бразилии (2001/02, 2002/03), серебряный (2011/12) и бронзовый (2010/11) призёр чемпионатов Бразилии.
 Чемпион штата Сан-Паулу (2010).
 Бронзовый призёр чемпионата Италии (2009/10).

Со сборной Бразилии 
 Олимпийский чемпион (2004), серебряный призёр Олимпийских игр (2012).
 2-кратный чемпион мира (2002, 2006).
 4-кратный чемпион Южной Америки (1997, 1999, 2001, 2003).
 6-кратный чемпион Мировой лиги (2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007), серебряный (2002) и бронзовый (1999) призёр Мировой лиги.
 Обладатель Кубка мира (2003).
 2-кратный обладатель Всемирного Кубка чемпионов (1997, 2005), серебряный призёр (2001).
 3-кратный обладатель Кубка Америки (1998, 1999, 2001).
 Бронзовый призёр Панамериканских игр (2003).
 Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира (1995).

Индивидуальные награды 
 MVP «Финала шести» Мировой лиги (2007).
 Лучший связующий молодёжного чемпионата мира (1995), Олимпийских игр (2004), Кубка Америки (2005), Всемирного Кубка чемпионов (2005).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Международной федерации волейбола 

Волейболисты Бразилии
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от Бразилии
Чемпионы летних Олимпийских игр 2004 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Чемпионы мира по волейболу
Игроки ВК «Модена»
Игроки ВК «Тревизо»